Seizoen, een jaargetijde als deel van het jaar, seizoen
 Jaargetijde (memorie), een gedachtenisdienst op de verjaardag van een overlijden